Sophie-Dorothée de Wurtemberg (1759-1828)
 Princesse Sofia de Roumanie (1957-)
 Princesse Sofia de Suède, duchesse de Värmland (1984-)

Voir aussi 
 Princesse Sofia est une série télévisée d'animation produite par Walt Disney Television Animation.
 Princesse Sofia est un personnage du film d'animation Barbie apprentie princesse (2011).